

Cinema
 The Room – film del 2003 diretto da Tommy Wiseau
 The Room - film del 2006 diretto da Giles Daous
 The Room - La stanza del desiderio (The Room) – film del 2019 diretto da Christian Volckman

Letteratura
La stanza (The Room) – romanzo di Hubert Selby Jr. del 1971

Musica
The Room – gruppo musicale britannico
The Room – album del 2000 di Harold Budd
The Room – EP del 2005 degli Zoé
The Room – album del 2006 degli Airlock

Pagine correlate
Room